Макаду () — фамилия. Известные носители:

 Макаду, Боб (род. 1951) — американский баскетболист и тренер.
 Макаду, Джеймс Майкл (род. 1993) — американский баскетболист.
 Макэду, Уильям (1863—1941) — министр финансов США.

Примечания